Anarchy () может означать:

Игры 
 Anarchy Online — научно-фантастическая MMORPG.

Музыка

Альбомы 
 Anarchy — четвёртый студийный альбом Басты Раймса, вышедший в 1999 году.
 Anarchy — шестой студийный альбом анархо-панк группы Chumbawamba.
 Anarchy — дебютный студийный альбом британской певицы и автора песен Neon Hitch.
 Anarchy — третий студийный альбом японской идол-группы Shiritsu Ebisu Chugaku.
 Anarchy — дебютный студийный альбом американского рэпера Lil Tracy, выпущенный 20 сентября 2019 на лейбле TORESHI, LLC.

Песни 
 «Anarchy» — песня с десятого альбома индастриал-рок-группы KMFDM.
 «Anarchy in the U.K.» — дебютный сингл панк-рок-группы Sex Pistols.